Forsén kan avse:

 Palle (ort i Indien) – ort i Indien
 Palle (namn) – ett förnamn
 Palle Kuling – ett varumärke